Хамлин има више значења:
 Округ Хамлин (Јужна Дакота)
 Хамлин (Њујорк)
 Хамлин (Тексас)
 Хамлин (Западна Вирџинија)
 Хамлин (Канзас)